Кори има више значења:

 Кори (насеље)
 Кори (Латина)
 Кори (јело)